Puede referirse aː

 Una asociación de clérigos medieval, como por ejemplo la Clerecía de San Marcos de Salamanca.
 Mester de clerecía, una variedad de canto medieval, propio de  los clérigos.
 Clerecía es el conjunto de personas eclesiásticas que componen el clero.

Referencias